Criuleni (ryska: Криуляны) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Criuleni, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Chişinău. Criuleni ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Criuleni är platt. Runt Criuleni är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dubăsari,  km norr om Criuleni. Trakten runt Criuleni består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Criuleni (distrikt)